Mr. Bean (În ) este un serial de animație de televiziune produs de Varga Studio bazat pe serialul britanic în acțiune pe viu cu același nume. Personajele din serialul original în acțiune pe viu includ Domnul Bean, Irma Gobb, Ursulețul și șoferul misterios al mașinii Reliant, cu adaosul doamnei Wicket, proprietăresei lui Mr. Bean și a pisicii ei malefice Scrapper.

Serialul are mai mult dialog decât seria originală unde majoritatea sunetelor erau fie mici sunete sau mormăieli. Rowan Atkinson joacă rolul lui Bean; în adaos, toate acțiunile animate a lui Mr. Bean sunt luate de la Atkinson însuși. Celelalte personaje sunt jucate de Jon Glover, Rupert Degas, Gary Martin, Sally Grace și Lorelei King.

În ianuarie 2015, ITV anunța un nou sezon din Mr. Bean cu Rowan Atkinson revenind la rolul de voce. Acesta are 52 de episoade. Noile episoade și-au început difuzarea din data de 16 februarie 2015 pe CITV.

La data de 6 februarie 2018, era anunțat un al cincilea sezon al seriei care se va lansa în anul 2019, cu un total de 26 de episoade. Noul sezon este difuzat de asemenea pe CITV și pe canalele Turner de pe tot globul.

În România, serialul a fost difuzat pe canalul Minimax. Serialul a revenit pe ecranul televizoarelor din România pe data de 1 iunie 2015, de Ziua Copilului pe canalul Boomerang, însă doar sezonul 4 și sezonul 5 au fost difuzate dublate în limba română, abia mai târziu sunt difuzate în limba română și primele trei sezoane.

Personaje 
 Mr. Bean - Mr. Bean este un om hazliu și, într-un fel cam ciudat. El are un ursuleț de pluș căruia îi spune Teddy.
 Teddy - Teddy este ursulețul de pluș al lui Mr. Bean. El este cel mai bun prieten al lui Mr. Bean.
 Irma Gobb -  Irma Gobb este prietena lui Mr. Bean. Ea are un ursuleț de pluș asemănător cu cel al lui Mr. Bean.
 Doamna Wicket -  Doamna Wicket este gazda lui Mr. Bean. Ei nu îi place foarte mult de Bean. Ea are o pisică pe nume Scrapper care îi face foarte multe probleme lui Mr. Bean.
 Scrapper - Scrapper este pisica Doamnei Wicket. Ea are doar un singur ochi.
 Peștișor - Peștișor este cel de al doilea animal al Doamnei Wicket.

Episoade

Note

Legături externe
 
 

Desene animate
Personaje fictive
Personaje de desen animat
Seriale britanice de televiziune
Seriale de animație